Универзитет у Вашингтону () је јавни универзитет који се налази у Сијетлу, Вашингтон, САД. Основан је 1861.

Нобеловом наградом награђена су 18 професора, студената и истраживача са Универзитет у Вашингтону.

Референце

Спољашње везе 

 

Универзитет у Вашингтону